Кубок обладателей кубков КАФ 2003 — 29-й и последний розыгрыш клубного футбольного турнира КАФ. В турнире приняли участие 36 африканских клубов. Победителем стал тунисский клуб «Этуаль дю Сахель». В следующем 2004 году Кубок обладателей кубков КАФ был объединён с Кубком КАФ и реорганизован в новый турнир — Кубок Конфедерации.

Предварительный раунд 
Первые матчи состоялся 16 февраля, ответные — 2 марта 2003 года.

|}

Первый раунд 
Первые матчи состоялись 12—13 апреля, ответные — 25—27 апреля 2003 года.

|}

Второй раунд 
Первые матчи состоялись 17—18 мая, ответные — 30 мая — 1 июня 2003 года.

|}

Четвертьфиналы 
Первые матчи состоялись 6—7 сентября, ответные — 20—21 сентября 2003 года.

|}

Полуфиналы 
Первые матчи состоялись 4—5 октября, ответные — 18—19 октября 2003 года.

|}

Финал 
Первый матч состоялся 15 ноября, ответный — 7 декабря 2003 года.

|}

Чемпион

Ссылки 
 Статистика Кубка обладателей кубков КАФ 2003 на сайте RSSSF

Примечания 

2003
Футбол в Африке в 2003 году